Byblis kan syfta på:

 Byblis (grekisk mytologi) – dotter till Miletos,
 Byblissläktet – enda släktet inom familjen byblisväxter
 Byblis (djur) – ett släkte kräftdjur
 199 Byblis – en asteroid